Supercoppa turca 2012 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2012 – torneo di pallavolo maschile